Юри Пихл (17 марта 1954 года, Кингисепп (ныне Курессааре) — 3 февраля 2019 года) — эстонский государственный деятель, экс-министр внутренних дел Эстонии во втором правительстве Андруса Ансипа, вице-мэр Таллина (c 2009 года); член Социал-демократической партии Эстонии.

Образование 
 1977—1982 — Тартуский университет, юридический факультет

Карьера 
 1975—1986 — инспектор 7-го отдела министерства внутренних дел Эстонской ССР
 1986—1988 — начальник отдела криминальных расследований управления внутренних дел Таллинского городского СНД
 1988—1990 — начальник отдела внутренних дел Выруского городского СНД
 1990—1991 — начальник криминальных расследований города Таллина
 1991—1993 — директор охранной полиции полицейского департамента Эстонии
 1993—2003 — главный директор Службы охранной полиции
 2003—2005 — главный государственный прокурор
 2005—2007 — канцлер министерства юстиции
 2007—2009 — министр внутренних дел
 2009—2010 — председатель Социал-демократической партии
 2009—2010 — вице-мэр Таллина

7 марта 2009 года был избран председателем Социал-демократической партии Эстонии (СДПЭ), сменив на этом посту Ивари Падара. 16 октября 2010 года на выборах председателя СДПЭ, прошедших в рамках Общепартийного съезда, получил почти в три раза меньше голосов, чем его главный конкурент Свен Миксер — 124 против 309.

Участие в событиях, связанных с Монументом освободителям Таллина 
Имя Пихла непосредственно связывается с жесткими действиями эстонской полиции во время массовых беспорядков, спровоцированных демонтажом Бронзового солдата в ночь на 27 апреля 2007 года.

Семья 
Имел ребёнка от первого брака. С февраля 2008 года по сентябрь 2010 года был женат вторым браком на Лавли Лепп (род. 1975), занимавшую в тот период пост генерального прокурора Эстонии.

Труды 

 «Aprillirahutuste» õppetund Eestile  — Eesti Päevaleht Online, 12.07.2007.

Примечания

Ссылки 
 Online-intervjuu: vastab Jüri Pihl  — Postimees, 11. märts 2009.
 Биография на сайте правительства Эстонской республики
 «Estland am Kreuzweg der internationalen Kriminalität»

Выпускники Тартуского университета
Министры внутренних дел Эстонии
Члены Социал-демократической партии Эстонии